2 miejscowości w Polsce:
 Piaszczyte – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Piaszczyte – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko